Suzanne Salmon née Ganem, née le  à Sotteville-lès-Rouen et morte le , est une romancière française.

Biographie 

En 1976, Suzanne Salmon sort son premier recueil de poésie chez Grassin : L'Homme de paille. Elle participe à plusieurs ouvrages collectifs et anthologies de poésie, avant de publier des romans, pour la plupart des romans de terroir qui obtiendront de nombreux prix.

Suzanne Salmon était membre de la Société des auteurs de Normandie, dont son mari René, disparu en 2004, fut longtemps le trésorier.

Souvent associée à Maupassant dont elle avait la verve et le talent des situations, elle est décédée le , victime d'un accident sur la voie publique.

Œuvres littéraires 
 Les Noces de lune, Denoël 1980
 L'Étouffoir, Denoël 1983, réédition Cheminements 2006, réédition Denoël 2019
 Maison bourgeoise, Les éditions de l'Armançon 1988
 Le Chien de pique, Les éditions Maître Jacques 2000
 Je reviendrai en Normandie, France Empire 2003
 Les Jumeaux de la sente aux pommiers,Cheminements 2004
 Rue du Coton, France Empire 2005
 Ce soir à Cornebise, Cheminements 2006

Liens externes 
 

Romancière française du XXe siècle
Romancière française du XXIe siècle
Naissance en décembre 1922
Décès en juillet 2008
Naissance à Sotteville-lès-Rouen
Mort dans un accident de la route en France
Décès à 85 ans
Naissance dans la Seine-Inférieure